Borsalino – azienda di cappelli di Alessandria
 Borsalino – cappello prodotto dalla azienda omonima
 Borsalino – film del 1970 con Alain Delon e Jean Paul Belmondo
 Borsalino – squadra di pallavolo
 Giuseppe Borsalino – imprenditore italiano
 Borsalino, noto come Kizaru – personaggio del manga ed anime One Piece